Евгений Владиславович Пашковский (1868—1939) — советский государственный деятель.

Биография 
В 1891 году окончил два курса Санкт-Петербургского политехнического института.

 1891—1895 — статистик Тверского губернского земского статистического бюро.
 1895—1896 — делопроизводитель Орловского губернского страхового отдела.
 1896—1903 — ответственный статистик, заведующий Уфимского губернского оценочного статистического бюро.
 1903—1904 — писец Архангельской казённой палаты.
 1904—1906 — ответственный статистик Ярославского губернского оценочного статистического бюро.
 1906—1914 — заведующий Вологодским оценочным статистическим бюро.
 1914—1918 — заведующий Вятским губернским оценочно-статистическим бюро.
 1918—1928 — заместитель управляющего ЦСУ РСФСР и СССР.
 1926 — исполняющий обязанности управляющего Центральным статистическим управлением СССР в ранге народного комиссара СССР.
 С 1928 года на пенсии.

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Статистики России
Народные комиссары СССР
Авторы Энциклопедического словаря Гранат